Con la sigla 50PS, utilizzata nell'ambito della produzione della Casa automobilistica tedesca Opel, si intendono due piccole famiglie di autovetture prodotte in periodi diversi, e precisamente:

la Opel 50PS (1906): piccola famiglia di vetture di gran lusso prodotte dal 1906 al 1909;

la Opel 50PS (1927): piccola famiglia di vetture di lusso (ma non di gran lusso) prodotte tra il 1927 ed il 1929.